Cerco de Kiev (1240) — durante a expansão do Império Mongol
 Batalha de Kiev (1941) — grande vitória do Eixo sobre os soviéticos durante a Segunda Guerra Mundial
 Batalha de Kiev (2022) — ofensiva militar russa durante a invasão na Ucrânia em 2022

Desambiguações de guerras e batalhas